Glenelg steht für:

in Schottland:
 Glenelg, Ort und Verwaltungsbezirk

in Victoria (Australien):
 Glenelg Shire, Verwaltungsbezirk
 Glenelg River (Indischer Ozean)
 Glenelg Highway, Schnellstraße
 Lower-Glenelg-Nationalpark, Nationalpark

in South Australia:
 Glenelg (South Australia), Vorort von Adelaide

in Western Australia:
 Glenelg River (Western Australia)

Weiteres:
 Glenelg (Mars), Bodenformation auf dem Mars

Glenelg ist der Name folgender Personen:
 Charles Grant, 1. Baron Glenelg, schottischer Politiker